Weberberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Gemeindeteile:
 Weberberg (Biberach an der Riß), historische Zunftsiedlung in Biberach
 Weberberg in Höchstädt an der Donau, Bayern
 Weberberg in Minden
 Weberberg in Paderborn

 Weberberg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift bei Güssing, Burgenland
 Weberberg (Gemeinde Altmünster), Ort bei Altmünster, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Weberberg (Gemeinde Bad Zell), Ort bei Bad Zell, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Weberberg (Gemeinde Sankt Marienkirchen), Ort bei Sankt Marienkirchen an der Polsenz, Oberösterreich
 Weberberg (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ort bei Markt Hartmannsdorf, Steiermark

 Weberberg in Schänis, Sankt Gallen

Berge und Erhebungen:
 Weberberg (Rottenmanner Tauern) (1679 m), auf der östlichen Seite von Hohentauern
 Weberberg (Lausitzer Gebirge) (711 m) im  Zittauer Gebirge 
 Weberberg bei Bischofsreut im Bayerischen Wald 
 Weberberg bei Lengenfeld (Vogtland)